Irassi Kamal est un journaliste et éditeur de journaux et magazines. Il a été animateur et producteur à la radio et à la télévision marocaine pendant une vingtaine d'années.

Il produit et présente à la radio Le Maxi Club en 1967, Panorama, de 1969 à 1970, ainsi que Télécinéma pour la télévision, puis Balade en chansons en 1974. On lui propose par la suite un poste d'assistant-régisseur dans Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, tourné dans les environs de Meknès. 

Avec Lucienne Raybau, il écrit une pièce de théâtre radiophonique, Bluff, et anime plusieurs émissions de radio dont la plus célèbre reste aujourd'hui R. T. M. Jeunesse, entre 1977 et 1987. Le grand public le connaît également pour avoir interviewé de nombreuses célébrités du monde du spectacle et de la politique. 

Kamal a également organisé la participation du Maroc au grand prix du Concours Eurovision de la chanson en 1980. 

En 1994, Irassi fonde un journal régional Les échos de Marrakech, qui sera suivi d'un magazine, lancé avec l'aide de l'un de ses collaborateurs, en 1997 : Les Nouvelles du Sud. Une série de brochures sur les villes du Maroc suivra. Actuellement, il poursuit cette entreprise.

Bibliographie 
Ses plus récentes éditions :
 TANGER aujourd'hui et demain (2005)
 Tanger - Tetouan aujourd'hui et demain (2006) 
 Ouarzazate aujourd'hui et demain (2007)
 Rabat aujourd'hui et demain ()
 Marrakech, aujourd'hui et demain (2010)
 El Jadida, aujourd'hui et demain (2011)
 Agadir, aujourd'hui et demain (en préparation)

Il produit également depuis  des émissions en langue française pour "RADIO PLUS" la radio locale de Marrakech.(notamment une nouvelle version de "Balade en chansons" de 23h à 01h tous les dimanches.)

Actuellement, les éditions IRASSI préparent la brochure  "Aujourd'hui et demain", édition 2012/2013, ainsi qu'un  long metrage.
Depuis début 2014 Kamal Irassi écrit des articles sur le net notamment sur www.quid.ma

Journaliste marocain
Éditeur marocain
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)